Abaixo estão os elencos dos times que participaram do torneio de futebol dos Jogos Olímpicos de Verão de 1904

Galt F.C. 
 Otto Christman
 George Ducker
 John Fraser
 John Gourlay (captain)
 Alexander Hall
 Albert Henderson
 Albert Johnson
 Robert Lane
 Ernest Linton (goalkeeper)
 Gordon McDonald
 Frederick Steep
 Tom Taylor
 William Twaits

Christian Brothers College 
 Charles Bartliff
 Warren Brittingham
 Oscar Brockmeyer
 Alexander Cudmore
 Charles January
 John January
 Thomas January
 Raymond Lawler
 Joseph Lydon
 Louis Menges (goleiro)
 Peter Ratican

St. Rose Parish 
 Joseph Brady
 George Cooke
 Thomas Cooke
 Cormic Cosgrove
 Dierkes
 Martin Dooling
 Frank Frost (goleiro)
 Claude Jameson
 Henry Jameson
 Johnson
 O'Connell
 Harry Tate

Referências 
 

Jogos Olímpicos de Verão de 1904